Карпиловка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Карпиловка — упразднённый посёлок в Хойникском районе Гомельской области.
 Карпиловка — деревня в Логойском районе Минской области.
 Карпиловка — деревня в Узденском районе Минской области.
 Карпиловка — деревня в Валевачском сельсовете Червенского района Минской области.
 Карпиловка — деревня в Ляденском сельсовете Червенского района Минской области.
Карпиловка — до 1954 г. название посёлка Октябрьский в Октябрьском районе Гомельской области.

Россия 
 Карпиловка — село в Табунском районе Алтайского края.
 Карпиловка — посёлок в Брянском районе Брянской области, упразднён в 1964 году.
 Карпиловка — деревня в Злынковском районе Брянской области.
 Карпиловка — деревня в Краснинском районе Смоленской области.

Украина 
 Карпиловка — село в Камень-Каширском районе Волынской области.
 Карпиловка — село в Киверцовском районе Волынской области.
 Карпиловка — село в Народичском районе Житомирской области.
 Карпиловка — село в Новоград-Волынском районе Житомирской области.
 Карпиловка — село в Иванковском районе Киевской области.
 Карпиловка — село в Лубенском районе Полтавской области.
 Карпиловка — село в Радивиловском районе Ровненской области.
 Карпиловка — село в Ровненском районе Ровненской области.
 Карпиловка — село в Рокитновском районе Ровненской области.
 Карпиловка — село в Сарненском районе Ровненской области.
 Карпиловка — село в Ахтырском районе Сумской области.
 Карпиловка — село в Белогорском районе Хмельницкой области.
 Карпиловка — село в Козелецком районе Черниговской области.
 Карпиловка — село в Сребнянском районе Черниговской области.